«B'Day» — другий студійний альбом американської виконавиці Бейонсе. Випущений 4 вересня 2006 року.

Списпки композицій

Делюкс-видання 

Північноамериканське делюкс-видання

Міжнародне делюкс-видання

Чарти та сертифікації

Чарти

Сертифікації

Нагороди та номінації

Примітки

Посилання 
 Альбом  на сайті Metacritic 
 Офіційний сайт Бейонсе 

Музичні альбоми 2006
Альбоми Бейонсе
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records